Butka ist der Name des Orts
 Butka (Swerdlowsk) in Russland

Butka ist der Familienname von
 Erich Butka (* 1944), österreichischer Judoka

Siehe auch:
 Budka